Als Teilrepublik bezeichnet man die Gliedstaaten folgender republikanischer Bundesstaaten:
 
 der Russischen Föderation (offiziell nur Republik), siehe Föderale Gliederung Russlands
 der früheren Sowjetunion, siehe Unionsrepublik
 der früheren SFR Jugoslawien, siehe Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien

Siehe auch: